Hierba de la cuchillada puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anthyllis vulneraria.
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.